Fadrique Álvarez de Toledo Osorio (1580–1634) – militare e politico spagnolo, capitano generale della flotta dell'Oceano del Regno del Portogallo
 Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez (1460–1531) – nobile e militare spagnolo, secondo Duca d'Alba
 Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán (1537–1583) – nobile e militare spagnolo, quarto Duca d'Alba
 Fadrique Álvarez de Toledo y Ponce de León (1635–1705) – militare spagnolo